Fishbone est le nom d'un groupe de musique de Los Angeles.
Fishbone est le pseudonyme d'un testeur de jeu vidéo ayant collaboré à Joystick et travaillant actuellement chez Canard PC.
 Fishbone ou encore diagramme d'Ishikawa est un diagramme de causes et effets, inventé par Kaoru Ishikawa